Bundestagswahlkreis 261 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Esslingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Böblingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Hohenschönhausen – Pankow – Weißensee (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Hellersdorf – Marzahn (1990)